Ellernbruch ist ein Name für geografische Objekte:

 Bruchwald#Erlenbrüche, eine Form mitteleuropäischer sumpfiger Wälder
 Ellernbruch, der Erlen-Eschen-Bruchwald von Stiddien bei Braunschweig
 Ellernbruch, Landschaftsschutzgebiet in Kaltenweide in der Region Hannover

 Ellernbruch, (früherer) deutscher Name von Głożyny, Teil der Stadt- und Landgemeinde Witkowo in Polen
 Ellernthal hieß vor 1736 Ellernbruch, siehe Bobrowo (Kaliningrad, Krasnosnamensk)
 Ellernbruch war eine Gemeinde in Ostpreußen, ab 1874 im Amtsbezirk Hohenlindenberg, siehe Podlipowo in Kaliningrad
 Ellernbruch, ehem. Ort in Raudischken, später Watutino in Rudziszki, siehe Krylowo im Rajon Prawdinsk in Kaliningrad
 Ellernbruch, gehörte zu Rajon Slawsk #Dorfsowjet Sapowednoje (1947–2008) in Kaliningrad

 Ellernbruch ist ein Straßenname, z. B. in Bützow, siehe Liste der Baudenkmale in Bützow

Siehe auch:

 Ellerbruch, Ortsteil der Gemeinde Wingst in Niedersachsen